Les  constituent un clade de dinosaures sauropodes basaux qui ont vécu au cours du Trias et du Jurassique en Argentine et en Afrique du Sud.

Ce clade a été défini en 2018 par Cecilia Apaldetti et ses collègues.

Définition 
Le clade des Lessemsauridae est défini comme contenant  Lessemsaurus sauropoides Bonaparte, 1999 et Antetonitrus ingenipes Yates et Kitching, 2003, ainsi que tous les descendants de leur dernier ancêtre commun.

Description 
Les lessemsauridés sont de très grands sauropodes quadrupèdes dont la masse pouvait atteindre jusqu'à . Ils sont caractérisés par des  vertèbres cervicales et dorsales très pneumatisées. Les vertèbres cervicales sont courtes mais élevées. La lame d'omoplate distale est très longue, et leurs bras sont droits.

Classification 
Selon les définitions, les lessemsauridés  sont considérés comme les plus anciens des sauropodes ou comme un groupe frère de ceux-ci. Le genre Ledumahadi d'Afrique du Sud lui a été rattaché en 2018. 

En 2019, une analyse phylogénétique réalisée par Müller, a fourni le cladogramme suivant :

Publication originale

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 

 

Sauropoda
Dinosaure du Jurassique
Dinosaure du Trias
Taxon fossile décrit en 2018
Paléontologie en Argentine
Paléontologie en Afrique du Sud